Der Begriff Einheitsprinzip wird verwendet
 im steuerrechtlichen Sinne, siehe Transparenzprinzip.
 im kaufrechtlichen Sinne, siehe Kaufvertrag.
 im kirchenrechtlichen Sinne, siehe Kirchenverfassung.